Maria Luisa di Borbone-Orléans, figlia del duca Filippo I di Borbone-Orléans e della sua prima moglie Enrichetta Anna Stuart, prima moglie del re Carlo II di Spagna
Maria Luisa di Borbone-Spagna (1745-1792), infanta di Spagna, figlia di Carlo III di Spagna e di Maria Amalia di Sassonia, andata sposa a Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena
Maria Luisa di Borbone-Parma, Regina consorte di Spagna, figlia di Filippo I di Parma e di Luisa Elisabetta di Francia, andata sposa al cugino Carlo, principe delle Asturie e futuro re Carlo IV di Spagna
Maria Luisa di Borbone-Napoli, figlia di Ferdinando I delle Due Sicilie e dell'arciduchessa Maria Carolina d'Asburgo-Lorena; andata sposa all'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana
Maria Luisa di Borbone-Spagna, infanta di Spagna, figlia di Carlo IV di Spagna e di Maria Luisa di Borbone-Parma, andata sposa a Ludovico di Borbone, duca di Parma e Piacenza e re d'Etruria
Luisa Maria di Borbone-Francia (1819-1864), figlia maggiore di Carlo Ferdinando, duca di Berry e della Principessa Carolina di Napoli e Sicilia, andata sposa a Ferdinando Carlo, Principe Ereditario di Lucca
Maria Luisa di Borbone-Vallabriga, figlia del cardinale Luigi Antonio di Borbone-Spagna, arcivescovo di Toledo e di Siviglia, conte di Chinchón, e di sua moglie, Maria Teresa di Vallabriga e Rozas, andata sposa a Joaquín José de Melgarejo e Saurín, marchese de Melgarejo, duca de San Fernando de Quiroga
Maria Luisa di Borbone-Parma (1870-1899), principessa di Parma, figlia del duca Roberto I di Parma e della duchessa Maria Pia di Borbone-Due Sicilie, andata sposa a Ferdinando I di Bulgaria, futuro zar di Bulgaria
Maria Luisa Ferdinanda di Borbone-Spagna, infanta di Spagna, figlia di Ferdinando VII di Spagna e di Maria Cristina di Borbone, andata sposa ad Antonio d'Orléans
Maria Luisa di Borbone-Due Sicilie, figlia minore di Ferdinando II delle Due Sicilie e della sua seconda moglie l'Arciduchessa Maria Teresa d'Austria, sposò il principe Enrico, Conte di Bardi

Pagine correlate 
Maria di Borbone
Luisa di Borbone